Хольмквист — фамилия. Известные носители:
 Хольмквист, Вильгельм
 Хольмквист, Нинни